Il doppio maschile  del torneo di tennis Ordina Open 1998, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Guillaume Raoux e Jan Siemerink che hanno battuto in finale Joshua Eagle e Andrew Florent 7-6, 6-2.

Teste di serie 

 Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (primo turno)
 Donald Johnson /  Francisco Montana (quarti di finale)

 Assente
 Cyril Suk /  Daniel Vacek (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Ordina Open 1998
ATP Tour 1998